Trefusis peut faire référence à :

Patronyme 
 La , famille de propriétaires terriens cornouaillais :
 Arthur Trefusis Heneage Williams (1837-1885), homme d'affaires canadien ;
 Charles Trefusis,  baron Clinton (1791-1866), homme politique et pair britannique ;
 Charles Hepburn-Stuart-Forbes-Trefusis,  baron Clinton (1834-1904), homme politique et pair britannique ;
 Charles Hepburn-Stuart-Forbes-Trefusis,  baron Clinton (1863-1957), homme politique et pair britannique ;
 Francis Trefusis (1650-1680), membre du parlement anglais ;
 Gerard Fane-Trefusis,  baron Clinton (1934-), pair britannique ;
  (1899-1971), femme d'affaires et militaire britannique, membre de l'armée de l'air féminine lors de la Seconde Guerre mondiale ;
  (v. 1586-1647), propriétaire terrien et membre du parlement anglais ;
  (1878-1915), officier britannique de la Première Guerre mondiale ;
 , né Mark George Kerr Trefusis (1835-1907), propriétaire terrien britannique ;
  (1869-1927), parolière britannique ;
  (?-v.1648), membre du parlement anglais ;
  (1843-1930), évêque anglican britannique ;
 Robert Trefusis,  baron Clinton (1764-1797), homme politique et pair anglais ;
 Robert Trefusis,  baron Clinton (1787-1832), homme politique et pair britannique ;
 Violet Trefusis (1894-1972), écrivaine et membre de la haute société britannique. 

Patronyme anglais